Julián Gorospe (1960- ) : coureur cycliste espagnol ;
 Rubén Gorospe (1964- ) : coureur cycliste espagnol, frère du précédent.